Dawes peut faire référence à :

Patronyme 

 Beman Gates Dawes, un politicien Républicain et cadre dans le pétrole qui fit deux mandats au Congrès en tant que représentant de l'Ohio,
 Bill Dawes, un comédien et écrivain irlandais-américain,
 Caro Dawes, une femme politique américaine, épouse du vice-président des États-Unis Charles Dawes,
 Charles Dawes, un banquier et homme politique, vice-président des États-Unis,
 Christopher Dawes, un journaliste et auteur britannique,
 David Dawes, un des fondateurs du projet XFree86,
 Dominique Dawes, une gymnaste artistique américaine,
 Eva Dawes, une athlète canadienne,
 Henry L. Dawes, un Sénateur américain du Massachusetts,
 Henry May Dawes, un homme d'affaires et banquier américain issu d'une importante famille de l'Ohio,
 James W. Dawes, un politicien républicain du Nebraska mieux connu en tant que sixième gouverneur du Nebraska,
 John Dawes (1940-2021), un joueur de rugby gallois,
 Judith Dawes, physicienne australienne ;
 Julian Dawes, un compositeur anglais,
 Karl Friedrich Griffin Dawes, un politicien norvégien du parti libéral,
 Kwame Dawes, un poète, acteur, éditeur, critique, musicien et professeur d'anglais de l'Université de Caroline du Sud à Columbia,
 Philip Dawes, un pompier chilien,
 Richard Dawes, un professeur d'anglais classique,
 Rufus Dawes, un officier américain durant la guerre civile américaine,
 Rufus C. Dawes, un homme d'affaires américain,
 Simon Dawes, un groupe de rock de Californie du Sud,
 Sophie Dawes, une aventurière anglaise mieux connue en tant que maitresse de Louis Henry II, Prince de Condé,
 Thomas Dawes, un patriote qui devint colonel durant la Révolution Américaine,
 William Dawes, un notable américain durant la Révolution Américaine,
 William Dawes (1762-1836), officier de marine, astronome et administrateur britannique, père de William Rutter Dawes,
 William Dawes (pionnier), un pionnier et scientifique australien,
 William Rutter Dawes, un astronome britannique,

religieux 
 William Dawes (1671-1724), archevêque d'York

sportifs 
 Chris Dawes, un footballeur professionnel jamaïcain,
 Christie Dawes, un athlète handisport australien,
 Dominique Dawes, une gymnaste américaine,
 Eva Dawes, un athlète canadien,
 Ian Dawes, un ancien footballeur professionnel,
 Johnny Dawes, un grimpeur britannique,
 Nigel Dawes, un ailier canadien en hockey sur glace,

Personnages de fiction 

 George Dawes, un personnage de Shooting Stars mis en scène par Matt Lucas
 Marjorie Dawes, un personnage joué par Matt Lucas,
 Nancy Dawes, un personnage de la série The Baby-sitters Club et Baby-sitters Little Sister,
 Rachel Dawes, un personnage créé pour le film Batman Begins sorti en 2005,

Localités 

 Dawes Arboretum, un arboretum à Newark dans l'Ohio,
 Comté de Dawes, dans le Nebraska,
 Dawes Middle School, une école à Lincoln dans le Nebraska,
 Dawes Point, une banlieue de Sydney, en Nouvelle Galle du Sud en Australie,
 Dawes, un cratère sur la lune,
 Dawes, un cratère sur Mars,

Histoire 
 Dawes Act, (General Allotment Act of 1887 ou "Dawes Severalty Act"), une loi qui autorise le Président des États Unis à enquêter sur les terres tribales des Amérindiens et à les diviser en lots pour chaque individu amérindien.
 Commission Dawes, la commission responsable de la Dawes Rolls,
 Plan Dawes, une tentative après la Première Guerre mondiale par les Alliés de prélever des réparations de guerre de l'Allemagne vaincue,
 Dawes Rolls, rolls des membres des cinq tribus (Cherokee, Choctaw, Creek, Chickasaw, and Seminole)

Autres 
 Dawes, un producteur de bicyclettes britannique,
 limite de Dawes, une formule pour exprimer le pouvoir de résolution d'un microscope ou d'un télescope,
 Dawes USA, un producteur de bicyclettes sans relation avec le fabricant britannique, 
 Brasserie Dawes, une ancienne entreprise québécoise fusionnée au sein de la brasserie Dow, laquelle sera rachetée durant les années 1960 par la brasserie O'Keefe.

Voir aussi 
 
 Dawe

Homonymie de patronyme